Сиодзаки () — японская фамилия. Известные носители:

 Сиодзаки, Юдзи (род. 1967) — мангака.
 Сиодзаки, Ясухиса (род. 1950) — Генеральный секретарь правительства Японии в 2006—2007 годах при премьер-министре Синдзо Абэ.